Harana (Anatòlia), territori al nord de Síria dels segles XVI i XV aC
 Harana (Àlaba), municipi d'Àlaba (País Basc)
 Harana  o Aran , riu de la conca de l'Ador (Aquitània)